Василий Андреевич Коновалов ( — ) — советский военачальник, генерал-майор (13.09.1944).

Биография 
Родился в с. Нижний Мордок Рыльского уезда Курской губернии. Русский.

Военная служба

Межвоенный период 
В октябре 1928 года поступил курсантом в Киевскую пехотную школу им. Рабочих Красного Замоскворечья. По окончании в апреле 1931 года был назначен в 300-й стрелковый полк 100-й стрелковой дивизии УВО, где проходил службу командиром взвода, пом. командира и командиром стрелковой роты, командиром учебной роты. С мая 1937 года был начальником штаба батальона и командиром батальона в 298-м стрелковом полку этой же дивизии в КВО. В том же году дивизия была переведена в БВО, а с ноября Коновалов командовал батальоном в 85-м стрелковом полку этой дивизии (дер. Уручье севернее Минска). В июле 1939 года зачислен слушателем в Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе.

Великая Отечественная война 
С началом Великой Отечественной войны майор В. А. Коновалов в июле 1941 года был выпущен из академии и назначен командиром 856-го стрелкового полка 283-й стрелковой дивизии ОрВО, формировавшейся в г. Щигры Курской обл. С 6 по 8 сентября она была переброшена на ст. Клюковники и находилась в резерве Брянского фронта. С 19 сентября дивизия вошла в состав оперативной группы генерала А. Н. Ермакова для участия в частной наступательной операции по освобождению г. Глухов. Однако 30 сентября противник упредил войска Брянского фронта и сам перешел в наступление на орловском направлении. Войска фронта, в том числе и 283-я стрелковая дивизия, оказались в окружении, откуда с тяжелыми боями пробивались на тульском направлении. После выхода из окружения с 22 октября дивизия вошла в 13-ю армию Юго-Западного фронта, затем из г. Льгов отошла к г. Щигры, уничтожив за собой все переправы. 30 октября, в связи с прорывом подвижных войск противника на орловском направлении, она была переведена в район г. Ефремов и, войдя в подчинение 3-й армии, вела оборонительные бои в полосе Медведки, Яблоново, Хмелевое. В ходе контрнаступления под Москвой с 11 декабря 1941 года её части принимали участие в Елецкой наступательной операции и освобождении г. Ефремов. Продолжая наступление, они к 29 декабря вышли к р. Зуша и захватили плацдарм на её зап. берегу северо-западнее г. Новосиль. 18.1.1942 за отличия в боях командир полка майор Коновалов был награждён орденом Красной Звезды и выдвинут на должность начальника штаба 283-й стрелковой дивизии. С 16 января 1942 года дивизия находилась в резерве 3-й армии. В течение февраля — марта она провела три частные операции по захвату плацдармов на реках Зуша и Ока в районах Бабенково, Чегодаево, Хмелевое, Кривцово и Тимцы (Орловской обл.). С мая Коновалов исполнял должность зам. командира дивизии. До февраля 1943 года её части обороняли важную ж.-д. магистраль и шоссе Орёл — Москва на мценском плацдарме. 11.3.1943 полковник Коновалов был назначен командиром 283-й стрелковой дивизии и воевал с ней до конца войны. С 13 марта она в составе 3-й армии была включена в Центральный, а с 27 марта — в Орловский фронты (с 28 марта — Брянский фронт 3-го формирования). В ходе Курской битвы в середине июля 1943 г. дивизия была введена в сражение на Курском выступе. В ночь на 21 июля её части с ходу форсировали р. Ока и захватили два плацдарма. В тот же день под г. Орёл Коновалов был тяжело ранен. После выхода из госпиталя в октябре он вновь вступил в командование 283-й стрелковой дивизией и участвовал с ней в Гомельско-Речицкой наступательной операции. Приказом ВГК от 26.11.1943 за освобождение г. Гомель ей присвоено наименование «Гомельская». С конца ноября и в декабре 1943 года она находилась в обороне в 15 км от г. Быхов, затем вела наступательные бои на захваченном плацдарме на Днепре, завершившиеся образованием южного фаса Могилёвского выступа. Летом 1944 года дивизия под его командованием успешно действовала в Белорусской наступательной операции. Трижды она отмечалась в приказах ВГК (за освобождение городов Бобруйск, Волковыск и Белосток). 7 августа 1944 года части дивизии перешли границу с Польшей и наступали вдоль Варшавского шоссе. 12 октября дивизия завязала бои за г. Рожан, затем закрепилась на достигнутых рубежах. Во второй половине декабря она была выведена во второй эшелон 41-го стрелкового корпуса, затем в его составе с 16 января 1945 года в составе войск 2-го Белорусского фронта перешла в наступление и участвовала в Восточно-Прусской наступательной операции. 20 января её части вторглись в пределы Восточной Пруссии и наступали на Вилленберг. В середине февраля они вели бои в 10 км севернее г. Мельзак, а ко 2 марта вышли к заливу Фришес-Хафф. 8 апреля дивизия была переброшена на 1-й Белорусский фронт в район г. Франкфурт-на-Одере и с 16 апреля участвовала в Берлинской наступательной операции.

За время войны комдив Коновалов был девять раз персонально упомянут в благодарственных приказах Верховного Главнокомандующего.

Послевоенное время 
После войны генерал-майор Коновалов продолжал командовать этой дивизией. С января 1946 года по июнь 1948 года учился в Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, затем с октября был начальником 1-го отдела Управления высших военно-учебных заведений. С января 1950 года по январь 1951 года находился на лечении по болезни. После выздоровления он вновь исполнял должность начальника отдела высших военно-учебных заведений Главного управления боевой и политической подготовки Сухопутных войск. С декабря 1951 года там же исполнял должность начальника 9-го отдела Управления боевой подготовки. В феврале — мае 1953 года состоял в распоряжении ГУК, затем назначен зам. начальника по оперативно-тактической и строевой подготовке Военного педагогического института Сов. армии. В декабре направлен в ГСВГ пом. командующего по пехоте 2-й гвардейской механизированной армии, а с ноября 1954 года исполнял должность пом. командующего и начальника отдела боевой подготовки армии. С мая 1958	года служил в той же должности в 1-й отдельной армии в Румынии. С апреля 1959 года был зам. командующего войсками и начальником Управления боевой подготовки Северного ВО, с октября 1960 года — зам. командующего войсками по боевой подготовке и вузам, он же начальник отдела боевой подготовки и вузов ПриВО. 20.11.1962 уволен в отставку.

Возглавлял совет ветеранов 283-й стрелковой Краснознаменной Гомельской ордена Суворова II степени дивизии. Умер 9 февраля 1990 г. Похоронен на Троекуровском кладбище.
Москвы.

Награды 
 орден Ленина (1953)
 3 ордена Красного Знамени (27.07.1943, 1945, 1948)
 Орден Суворова 2 ст. — Указом Президиума Верховного Совета СССР «О награждении орденами Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого генералов и офицерского состава Красной Армии» от 15 января 1944 года
 Орден Кутузова 2 ст. (23.07.1944)
 2 ордена Отечественной войны 1 ст. (10.02.1945, 06.04.1985)
 2 ордена Красной звезды (18.01.1942, 03.11.1944)
 медали СССР
 Офицер ордена «Легион почёта» (США)
 Орден Virtuti Militari (Польша)
 Медаль «Дружба» (Румыния)
Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего в которых отмечен В. А. Коновалов
 За овладение городом областным и крупным промышленным центром Белоруссии городом Гомель — важным узлом железных дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев на полесском направлении. 26 ноября 1943 года. № 46.
 За овладение штурмом городом и крупным промышленным центром Белосток — важным железнодорожным узлом и мощным укрепленным районом обороны немцев, прикрывающим пути к Варшаве. 27 июля 1944 года № 151.
 За овладение штурмом городом и крепостью Остроленка — важным опорным пунктом обороны немцев на реке Нарев. 6 сентября 1944 года № 184.
 За прорыв сильно укрепленной оборону немцев на южной границе Восточной Пруссии, вторглись в её пределы и овладение городами Найденбург, Танненберг, Едвабно и Аллендорф — важными опорными пунктами обороны немцев. 21 января 1945 года. № 239.
 За овладение городами Восточной Пруссии Вилленберг, Ортельсбург, Морунген, Заальфельд и Фрайштадт — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев. 23 января 1945 года. № 246.
 За овладение штурмом городами Вормдитт и Мельзак — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев. 17 февраля 1945 года. № 282.
 За овладение городом Браунсберг — сильным опорным пунктом обороны немцев на побережье залива Фриш-Гаф. 20 марта 1945 года. № 303.
 За завершение ликвидации окруженной восточно-прусской группы немецких войск юго-западнее Кенигсберга. 29 марта 1945 года. № 317.
 За завершение ликвидации группы немецких войск, окруженной юго-восточнее Берлина. 2 мая 1945 года. № 357.

Почётные звания городов 
Почетный гражданин белорусских городов Костюковичи, Славгород, Новогрудок, Быхов.

Почётный гажаднин Мценска.

Примечания

Ссылки 
 
 От Щигров до Берлина
 Две тысячи огненных вёрст 283-й стрелковой дивизии
 Его перо штыку даст фору

Источники 
 БКЭ. — Курск, 2004. — Т. 1. — Кн. 1. — С. 369.
 Книга Памяти. — Курск, 2003. — Т. 14. — С. 101—102.
 283-я стрелковая дивизия

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Участники штурма Кёнигсберга
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Почётные граждане Мценска
Члены КПСС
Похороненные на Троекуровском кладбище